Peter Jepsen kan henvise til
 Peter Jepsen (tingskriver) (1799-1869) − dansk tingskriver og stænderdeputeret
 Peter Jepsen (pokerspiller) (født 1982) − dansk pokerspiller